Теорема Бёрнсайда — классическая теорема теории конечных групп.

Теорема была доказана Вильямом Бёрнсайдом  в начале XX века.
Теорема Бёрнсайда долгое время была наиболее известным приложением теории представлений к теории групп.
Доказательство без использования характеров группы было найдено Голдсмитом гораздо позже.

Формулировка
Пусть группа  имеет порядок , где  и  — простые числа. 
Тогда  — разрешима.

Замечания

Из теоремы следует, что каждая неабелева конечная простая группа имеет порядок, делящийся на три различных простых числа.
В частности наименьшая неабелева конечная простая группа — знакопеременная группа   имеет порядок .

Схема доказательства Бёрнсайда 

 Используя математическую индукцию, достаточно доказать, что простая группа  данного порядка — абелева. 
 По теореме Силова, группа  имеет либо нетривиальный центр, либо класс сопряженности размера  для некоторого . В первом случае, поскольку центр является нормальной подгруппой группы , она должна совпадать с центром, а значит являться абелевой. Значит верен второй случай — существует элемент  группы , такой что класс сопряжённости элемента  имеет размер .
 Используя свойства ортогональности характеров группы и свойства алгебраических чисел, можно доказать существование нетривиального неприводимого характера  группы  такого, что .
 Из простоты группы  следует, что любое комплексное неприводимое представление характера  верно (или точно), и отсюда следует, что  принадлежит центру группы , что противоречит тому, что размер класса сопряжённости больше 1.

Вариации и обобщения 
Наименьшее простое число в разложении порядка неразрешимой конечной группы, входит в разложение в степени хотя бы 2.

Примечания

Литература 

 James, Gordon; and Liebeck, Martin (2001). Representations and Characters of Groups (2 издание.). Cambridge University Press. ISBN 0-521-00392-X. Глава 31.
 Fraleigh, John B. (2002) A First Course in Abstract Algebra (7 издание). Addison Wesley. ISBN 0-201-33596-4.

Ссылки 
Р. Борчердс , 

Теория групп
Бёрнсайда